Hagiografies:
 Sant Hilari o Papa Hilari, papa mort el 469 
 Sant Hilari d'Aquilea, bisbe màrtir
 Sant Hilari d'Arle, bisbe d'Arle al segle V
 Sant Hilari de Carcassona, primer bisbe de la ciutat, al segle VI
 Sant Hilari de Poitiers, bisbe i Doctor de l'Església, al segle IV
 Sant Hilari de Tolosa, bisbe de Tolosa del segle IV
 Sant Hilari del Gavaldà, bisbe del Gavaldà, probablement inexistent i creat a partir del següent 
 Sant Hilari de Javols, bisbe del Gavaldà
 Sant Hilari i Tacià d'Aquileia (Pannònia, segle II - Aquileia, Friül, 284), bisbe d'Aquileia i el seu diaca, martiritzats
 Toponímia:
 Sant Hilari Sacalm, vila i municipi de la comarca de la Selva capital no oficial de les Guilleries 
 Monestir de Sant Hilari, establiment religiós prop de Carcassona fundat el segle VI a la vora de la tomba de sant Hilari
 Sant Hilari de Cardó o desert de Cardó, antic convent transformat en balneari situat a prop de Rasquera
 Monestir de Sant Esteve i Sant Hilari d'Umfred, a Alp a la comarca de la Baixa Cerdanya
 Sant Hilari (Cardedeu)
 Sant Hilari (Vilanova del Camí)
 Altres
 Sant Hilari (aigua), aigua mineral de Sant Hilari Sacalm